Shrewsbury puede hacer referencia a:

Localidades
Shrewsbury, ciudad de Inglaterra, Reino Unido;
Shrewsbury, pueblo en el estado estadounidense de Massachusetts;
Shrewsbury, ciudad en el estado estadounidense de Misuri;
Shrewsbury, borough en el estado estadounidense de Nueva Jersey;
Shrewsbury, borough en el estado estadounidense de Pensilvania;
Shrewsbury, pueblo en el estado estadounidense de Vermont;
Shrewsbury, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Virginia Occidental;

Otros
Shrewsbury Town Football Club, equipo de fútbol de la ciudad inglesa de Shrewsbury;
Batalla de Shrewsbury, enfrentamiento que tuvo lugar en dicha localidad inglesa en 1403; y
Ricardo de Shrewsbury, noble inglés del siglo XV.